Morzyczyn (West-Pommeren)
 Morzyczyn (Groot-Polen)
 Morzyczyn Włościański - Mazovië
 Morzyczyn-Włóki - Mazovië